Sageritz ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Glaubitz in Sachsen, siehe Sageritz
 ein Ort in der Landgemeinde Damnica  der polnischen Woiwodschaft Pommern im Powiat Słupski (Kreis Stolp), siehe Zagórzyca (deutsch Sageritz, kaschubisch Zôgòrzëcô)

des Weiteren
 Sageritzheide ein Ort in der Landgemeinde Damnica  der polnischen Woiwodschaft Pommern im Powiat Słupski (Kreis Stolp)